Alexander von Württemberg ist der Name folgender Personen:

 Alexander von Württemberg (Kunsthistoriker) (* 1933), deutscher Kunsthistoriker
 Alexander Christian Friedrich von Württemberg (1801–1844), Graf von Württemberg
 Alexander Friedrich Karl von Württemberg (1771–1833), Prinz von Württemberg
 Alexander Friedrich Wilhelm von Württemberg (1804–1881), Prinz von Württemberg, Sohn von Friedrich Karl
 Alexander Paul Ludwig Konstantin von Württemberg (1804–1885), Prinz von Württemberg, Sohn von Ludwig

Siehe auch:
 Carl Alexander Herzog von Württemberg (1896–1964), deutscher Benediktinermönch
 Karl Alexander (Württemberg) (Karl Alexander von Württemberg-Winnental; 1684–1737), elfter regierende Herzog von Württemberg, kaiserlicher General sowie Reichsgeneralfeldmarschall